Il doppio del torneo di tennis Cerveza Cristal 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Federico Browne che hanno battuto in finale Hermes Gamonal e Ricardo Schlachter 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Bernardo Martínez /  Cristiano Testa (semifinali)
 Rogier Wassen /  Maurice Ruah (primo turno)

 Francisco Cabello /  Agustín Calleri (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Federico Browne (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cerveza Cristal 1998